Angel Falls peut désigner :
 Angel Falls, une chute d'eau de 27 mètres dans le Maine aux États-Unis ;
 Angel Falls, un des noms de la plus haute chute d'eau du monde, avec une hauteur de 979 mètres , au Venezuela.